Alsdorf – città della regione urbana di Aquisgrana (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Alsdorf – comune del circondario di Altenkirchen (Westerwald) (Renania-Palatinato)
 Alsdorf – comune del circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)